Gabriele Köster ist der Name folgender Personen:

 Gabriele Köster (* 1961), deutsche Schauspielerin und Komikerin, siehe Gaby Köster 
* Gabriele Köster (Kunsthistorikerin) (* 1964), deutsche Kunsthistorikerin